Ezlogz Inc. (Езлогз) — компанія-розробник продуктів IoT, яка спеціалізується розробці програмного забезпечення для водіїв траків в Америці та Канаді. Штаб-квартира компанії знаходиться у Ванкувері, штат Вашингтон, а також додаткові офіси в Чикаго та Києві. Офіс у Києві (Україна) спочатку служив штаб-квартирою розробників програмного забезпечення. Пізніше він був перетворений у більший офіс для розробників та менеджерів підтримки клієнтів, які консультують на багатьох мовах.

Спочатку Ezlogz Inc. була представлена як компанія, яка проектує, розробляє та продає обладнання та програмне забезпечення для вантажоперевезень у Сполучених Штатах. Протягом багатьох років засновник і генеральний директор Ezlogz Inc. Сергій (CJ) Карман перетворив Ezlogz на компанію, яка надає багатофункціональні електронні пристрої для керуванням автопарком. Зараз компанія продає програмне забезпечення (електронний журнал реєстрації, електронний журнал обліку, eLog або просто ELD, камери або просто відеореєстратори), програмне забезпечення як послуга (програмне забезпечення для керування автопарком: мобільний додаток та веб-сервіси), а також надає послуги з управління автопарком по всій території США та Канади.

Примітки 

Підприємства Ванкуверу (Вашингтон)
засновані у США 2016